Het ATP-toernooi van Doha 2009 (met de officiële naam Qatar ExxonMobil Open 2009) werd gespeeld van 5 tot en met 11 januari 2009. Er werd gespeeld op outdoor hardcourt banen in Doha, de hoofdstad van Qatar. Dit is een van de drie toernooien die het begin van het ATP-seizoen 2009 inluiden.

In de finale van het enkelspel versloeg Andy Murray Andy Roddick met 6-4 6-2. In het dubbelspel ging de titel naar Rafael Nadal en Marc López.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Doha
Doha